Oromycter — вимерлий рід казеїдних синапсидів з ранньої перми в Оклахомі. Єдиний і типовий вид, Oromycter dolesorum, був названий у 2005 році Робертом Р. Райсом.

Опис 
Oromycter був невеликим казеїдом, який характеризувався зубами, які не мали виразних листоподібних зубців, як у інших казеїдів, а натомість мали широкі, лопатчасті та шорсткі ріжучі краї. Його зуби також були більш ретельно прикріплені до кісток черепа та щелепи, ніж у інших представників Caseidae. Перший і другий зуби передщелепної кістки демонструють чіткі сторони стертості, які дозволяють припустити, що вони оклюзували з першим і другим зубами зубної кістки, можливо, для полегшення обрізання рослинності. Його слізна кістка, попри те, що за формою явно нагадує казеїд, виглядає більш примітивною, ніж у будь-якої іншої відомої казеїди.

Класифікація 
Oromycter є найдавнішим і найбільш базальним відомим казеїдом і є сестринським таксоном усіх інших казеїдів.

Нижче наведено кладограму на основі філогенетичного аналізу Maddin et al. 2008

Примітки 

Роди ссавців
Фауна пермського періоду